Isakowicz:
 Izaak Mikołaj Isakowicz
 Leon Isakowicz
 Tadeusz Isakowicz-Zaleski